

Patronyme 

 Alpheus Spring Packard (1839-1905), zoologiste spécialisé dans l’entomologie, et géologue américain 
 David Packard (1912-1996), cofondateur de la société Hewlett-Packard
 Frank L. Packard (1877-19742), écrivain canadien
 Keith Packard (1963-), développeur, connu pour son travail sur X Window System
 Kelly Packard (1975-), actrice américaine
 James Ward Packard (1863-1928) et William Doud Packard, deux frères ayant fondé la marque automobile Packard.
 Stephen B. Packard (1839-1922), gouverneur de la Louisiane.
 Vance Packard (1914-1996), économiste, sociologue et écrivain américain.

Autres 
 La Packard-Doubler House, maison américaine située dans le comté de Cuyahoga, dans l'Ohio, inscrite au Registre national des lieux historiques.

Voir aussi 
Packard Bell
Automobiles Packard
Paccar